Кро́мберг () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Кромберг, Артур Карлович (, 18 марта 1926 — 14 июня 1999) — советский и украинский педагог. Директор Черногорской школы-интерната (1961—1974), первый директор интерната для одарённых детей в Евпатории (1974—?). Поволжский немец.
 Кромберг, Гордон () — старший федеральный прокурор США. Занимался расследованием деятельности исламских террористических организаций.
 Кромберг, Джеймс (), также известен под прозвищем Флиппер () — американский военный лётчик, подполковник. Первый военный лётчик, совершивший в 2008 году полёт на истребителе F-35 Lightning II.
 Кромберг, Леопольдо () — итальянский певец XIX века, бас.
 Кромберг, Мортен () — программист. Разработчик (совместно с Гитте Кристенсен) NET-языка Dyalog for Windows.
 Кромберг, Пауль () — немецкий предприниматель, один из основателей в 1902 году компании «Кромберг энд Шуберт» (Kromberg & Schubert GmbH Co. KG).
 Кромберг, Эрнест () — итальянский художник кино, сценарист.

См. также 
 Кромбергер
 Кронберг (фамилия)
 Кронбергер